Tottenham Hotspur FC – de mannenvoetbalploeg uit Londen
 Tottenham Hotspur FC (vrouwenvoetbal) – de vrouwenvoetbalploeg uit Londen
 Tottenham Hotspur FC (Superleague Formula) - Brits racingteam